Дома — может означать:
 Дома — народ в Зимбабве.
 Дома — в кристаллографии: горизонтальная четырёхгранная призма.

Населённые пункты

Германия 
 Дома () — община в Германии.

Зимбабве 
 Дома — населённый пункт в Зимбабве.

Россия 
 Ивановская область
 Дома радиотранссети — населённый пункт (тип населённого пункта) в Ивановском районе.

 Тульская область
 Дома Промкомбината — посёлок в Щёкинском районе.
 Дома Рыбхоза — посёлок в Узловском районе.
 Дома Шахты № 2 — Западная — посёлок в Щёкинском районе.

 Республика Удмуртия
 Дома 8 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 45 км — починок в Завьяловском районе.
 Дома 58 км — починок в Воткинском районе.
 Дома 78 км — починок в Воткинском районе.
 Дома 993 км — населённый пункт в Кизнерском районе.
 Дома 1016 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1024 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1035 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1038 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1050 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1055 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1060 км — населённый пункт в Можгинском районе.
 Дома 1066 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1068 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1072 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1074 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1077 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1079 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1084 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1096 км — починок в Малопургинском районе.
 Дома 1109 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1113 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1116 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1120 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1121 км — населённый пункт в Сарапульском районе.
 Дома 1124 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1125 км — населённый пункт в Сарапульском районе.
 Дома 1128 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1129 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1130 км — населённый пункт в Ярском районе.
 Дома 1133 км — населённый пункт в Сарапульском районе.
 Дома 1143 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1147 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1152 км — населённый пункт в Камбарском районе.
 Дома 1153 км — населённый пункт в Камбарском районе.
 Дома 1155 км — населённый пункт в Камбарском районе.
 Дома 1164 км — населённый пункт в Камбарском районе.
 Дома 1168 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1169 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1173 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1177 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1181 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1182 км — населённый пункт в Глазовском районе.
 Дома 1186 км — починок в Балезинском районе.
 Дома 1189 км — починок в Балезинском районе.
 Дома 1205 км — починок в Балезинском районе.
 Дома 1208 км — хутор в Балезинском районе.
 Дома 1211 км — хутор в Балезинском районе.
 Дома 1214 км — починок в Балезинском районе.
 Дома 1242 км — населённый пункт в Кезском районе.
 Жилые дома кирпичного завода — деревня в Дебёсском районе.

 Тверская область
 Отдельные Дома Госпиталя Инвалидов Отечественной Войны — населённый пункт (тип населённого пункта) в Калининском районе.
 Отдельные Дома Санатория Черногубово — населённый пункт (тип населённого пункта) в Калининском районе.

 Самарская область
 Красные Дома — село в Елховском районе.

Персоналии 
 Дома (Deauxma, настоящее имя Робин Пульям; род. 1960) — американская порноактриса.
 Дома, Мельхиор (1803—1871) — французский военный деятель, генерал-майор и прозаик.

Культура 
 «Дома» ― рассказ А. П. Чехова.
 «Дома» — второй сольный альбом российского рэп-исполнителя Гуфа.

См. также 

 Дома гороскопа — астрологический термин.
 Дом
 Новые Дома
 ДОМА — аббревиатура от Демократическая организация молодёжи Афганистана. Аналог ВЛКСМ в ДРА.